Edina kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Edina (Minnesota)
Edina (Missouri)